Die Surbiton Trophy 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Surbiton. Das Rasenplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 3. bis 9. Juni 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kingston upon Thames